Intibucá (departement), een departement van Honduras;
Intibucá (gemeente), een gemeente in dat departement.